Antoine Baud ist der Name folgender Personen:

* Antoine Baud (Geistlicher) (1805–1867), Schweizer Pfarrer
 Antoine Baud (Schauspieler) (1925–2014), französischer Schauspieler und Stuntman